Podczachy peut faire référence à :

Toponymie

 Podczachy est un village de la voïvodie de Łódź
 Podczachy est un village de la voïvodie de Mazovie